I caniformi (Caniformia ), ossia carnivori simili a cani, sono uno dei due maggiori sottordini viventi all'interno dell'ordine Carnivora. Generalmente possiedono un muso lungo ed artigli non retrattili (al contrario dei carnivori simili a gatti, i Feliformia). I Pinnipedia (foche, leoni marini e trichechi) si sono evoluti a partire da antenati caniformi e vengono generalmente assegnati a questo gruppo.

Storia evolutiva 

I primi fossili attribuiti ai Caniformia risalgono all'Eocene. Tra questi Lycophocyon hutchisoni, trovato in California e descritto adeguatamente solo nel 2011 (anche se raccolto già nel 1968); risale a circa 40-38 milioni di anni fa e apparteneva a un mammifero terricolo (non arboricolo).

Risalgono all'Eocene anche alcuni fossili che hanno caratteristiche intermedie tra i carnivori primitivi e gli attuali caniformi. La discussione tra gli studiosi è ancora aperta; una delle forme intermedie che hanno maggiormente attirato l'attenzione è Myacis cognitus sin. Gustafsonia cognita, mammifero terricolo vissuto circa 35 milioni di anni fa e noto per un unico cranio fossile.

Il dibattito continua sull'origine dei pinnipedi. Recenti prove molecolari suggeriscono che i pinnipedi si siano evoluti da un antenato simile a un orso circa 23 milioni di anni fa durante il tardo Oligocene o le prime fasi del Miocene, un periodo di transizione tra il Paleogene più caldo e i periodi di Neogene più freddi. Tuttavia, la scoperta dei fossili di Puijila darwini nei depositi del primo Miocene a Nunavut (Canada) suggerisce uno scenario diverso. Come una lontra moderna, il Puijila darwini aveva una lunga coda, arti corti e piedi palmati al posto delle pinne. Tuttavia, i suoi arti e le sue spalle erano più robusti, e il Puijila darwini probabilmente era un nuotatore quadrupede, mantenendo una forma di locomozione acquatica che dà origine ai principali tipi di nuoto impiegati dai pinnipedi moderni. Il Puijila darwini è stato assegnato a un clade dei mustelidi (Mustelidae).

Descrizione 

La maggior parte dei membri di questo gruppo ha artigli non retrattili (le specie del genere Martes, del genere Ailurus, e del genere Bassariscus hanno artigli retrattili o semi-retrattili) e tendono ad essere plantigradi, ovvero hanno una camminata caratterizzata dall'appoggio totale della pianta del piede sul terreno (con l'eccezione della famiglia dei Canidae, le cui specie sono digitigradi). Un altro fatto che separa i Caniformia dai Feliformia è che i caniformi hanno mascelle più lunghe e hanno più denti, con denti carnassiali meno specializzati. Tendono anche di più ad adottare un'alimentazione onnivora e opportunistica, mentre i feliformi, oltre ai Viverridae, sono più specializzati nel mangiare carne. I caniformi hanno le parti timpaniche degli ossi temporali a camera singola o parzialmente divise, composte da un singolo osso, mentre nei feliformi queste sono a doppia camera, composte da due ossa unite da un setto. Nei Caniformia, le ghiandole bulbouretrali e le vescicole seminali sono sempre assenti. Rispetto alle dimensioni del corpo, il baculum (osso penico) è solitamente più lungo nei Caniformia che nei Feliformia.

Famiglie esistenti 
Caniformia è composta da nove famiglie esistenti, con anche tre famiglie estinte riconosciute (gli Amphicyonidae, gli Hemicyonidae, e gli Enaliarctidae). Le famiglie esistenti sono monofiletiche secondo l'analisi molecolare filogenetica. Un tempo, gli Hyaenidae (iene) erano inclusi, ma i test genetici hanno mostrato che appartengono invece ai Feliformia. I caniformi terrestri, in natura, si trovano in tutti i continenti ad eccezione dell'Antartide, mentre i pinnipedi sono distribuiti negli oceani di tutto il mondo.

Mammiferi terrestri 
La famiglia Canidae comprende lupi, cani, coyote e volpi, oltre a un numero di animali meno familiari. La famiglia è attualmente divisa in due gruppi principali, i veri cani (tribù Canini), che comprende nove generi, e le vere volpi (tribù Vulpini) con due generi. Inoltre, sono descritti due generi basali. Attualmente sono riconosciute circa trentotto specie di canidi esistenti. I canidi sono il più sociale di tutti i caniformia, a volte vivono in branchi.

La famiglia Ursidae (orsi) comprende i più grandi caniformia terrestri. Otto specie sono riconosciute, divise in cinque generi. Si va dal grande Ursus maritimus (orso polare) (maschi,  e ~2,4-3 metri di lunghezza) al piccolo Helarctos malayanus (orso malese/del sole) (maschi, 30-65 kg e ~1,2 metri di lunghezza) e dal raro Ailuropoda melanoleuca (panda gigante) a rischio di estinzione al comune Ursus arctos (orso bruno). Le caratteristiche comuni degli orsi moderni includono un grande corpo con zampe robuste, un lungo muso, pelliccia arruffata, zampe plantigradi con cinque artigli non retrattili e una coda corta. La maggior parte degli orsi sono onnivori, con diete ampiamente variate che includono sia piante che animali. L'orso polare è il più carnivoro degli orsi a causa del clima artico in cui vive, e predilige cibarsi di foche (Phocidae). Il panda gigante è l'orso più erbivoro e ha sviluppato numerosi adattamenti, tra cui un sesto "dito", denti specializzati e forti muscoli della mascella, per permettergli di nutrirsi quasi esclusivamente della pianta di bambù (Bambuseae). Il Melursus ursinus (orso labiato), grazie al lungo muso, potenti artigli e denti anteriori superiori mancanti, predilige nutrirsi di formiche (Formicidae) e di termiti (Isoptera), ma si nutre anche di miele e di frutta.

La famiglia Ailuridae consiste oggi di una singola specie, lAilurus fulgens (panda rosso/minore), che un tempo si pensava fosse inclusa nei lignaggi Procyonidae o Ursidae, ma ora è collocata in questa famiglia insieme ad una serie di specie estinte. Vive esclusivamente nelle foreste temperate dell'Himalaya, comprendendo nel suo habitat la Cina meridionale, il Nepal, il Bhutan, l'India e il Pakistan. Le specie fossili della famiglia erano diffuse anche in Nord America.

La famiglia Mephitidae (moffette e tassi fetidi) era una volta classificata in quella dei Mustelidae, ma ora è riconosciuta come un lignaggio a sé stante. Le dodici specie di moffette sono divise in quattro generi: Mephitis (moffetta dalla lunga coda e moffetta comune, due specie), Spilogale (skunk macchiati, quattro specie), Mydaus (tassi fetidi, due specie) e Conepatus (skunk dal naso di porco, quattro specie). I due tassi fetidi del genere Mydaus sono originari dell'Indonesia e delle Filippine, mentre tutti gli altri membri della famiglia sono diffusi nelle Americhe, dal Canada alle regioni centrali del Sudamerica. Altre specie ormai scomparse, note solamente a partire dai resti fossili, popolavano l'Eurasia.

La famiglia Mustelidae (tassi, donnole e lontre) è la più grande famiglia di carnivori, con ventidue generi e circa cinquantasette specie ancora esistenti. Sebbene estremamente variabili per forma, dimensioni e comportamento, la maggior parte dei mustelidi sono piccoli animali con zampe corte, orecchie corte e rotonde e una spessa pelliccia. I mustelidi sono prevalentemente carnivori. Sebbene non tutti condividano la stessa dentizione, possiedono tutti denti adatti per mangiare carne, inclusa la presenza di denti carnassiali.

La famiglia Procyonidae (procioni e coati) comprende piccoli animali, con corpi generalmente snelli e lunghe code. Attualmente sono riconosciute diciannove specie esistenti in sei generi. Ad eccezione del Potos flavus (cercoletto), tutti i procionidi hanno code fasciate e segni distintivi facciali e, come gli orsi, sono plantigradi, camminando sulle piante dei piedi. La maggior parte delle specie ha artigli non retrattili. Gli antichi procionidi furono forse una propaggine dei canidi adattati a diete onnivore.

Mammiferi marini 
Il clade Pinnipedia (foche, leoni marini e trichechi) è un gruppo ampiamente distribuito e diversificato di mammiferi marini semiacquatici che è strettamente correlato a un gruppo estinto di pinnipedi, gli Enaliarctidae. Mentre il supporto per la monofilia dei pinnipedi è forte, la relazione tra pinnipedi e mammiferi terrestri non è ancora chiara. Alcuni studi supportano l'ipotesi che gli orsi siano i loro parenti più stretti, mentre altri sostengono una relazione più stretta con i mustelidi.
Pinnipedi si divisero dagli altri caniformia circa 50 milioni di anni fa durante l'Eocene.
Il clade è attualmente diviso in tre famiglie:
La famiglia Phocidae (vere foche o foche senza orecchie) consistono in circa diciannove specie di animali acquatici, a forma di barile che vanno da  e  di lunghezza (foca dagli anelli), a  e  (elefante marino del Sud). I focidi si trovano in tutti gli oceani del mondo.

La famiglia Otariidae (foche dalle orecchie: otarie o leoni marini, otarie orsine) è distribuita in tutti gli oceani del mondo ad eccezione del Nord Atlantico. Le quindici specie (divise in sette generi) di otaridi si distinguono dai focidi dalle orecchie esterne visibili, dai musi morfologicamente più simili a cani e dalla capacità di ruotare in avanti le pinne posteriori.

La famiglia Odobenidae comprende attualmente una sola specie, il tricheco. Un grande pinnipede con lunghi baffi e zanne, il tricheco ha una distribuzione circumpolare discontinua nell'Oceano Artico e nei mari sub-artici dell'emisfero settentrionale. È principalmente un predatore di molluschi bivalvi e altri invertebrati marini.

Filogenia 

La tassonomia qui sotto rappresentata si basa su studi di anatomia comparata eseguiti da McKenna e Bell nel 1997, Wesley e Flynn nel 2003 e nel 2005. Successivi studi di biologia molecolare eseguiti da Flynn, Finarelli, Zehr, Hsu e Nedbal nel 2005 hanno portato all'istituzione dell'infraordine Arctoidea che raccoglie Ursidi, Pinnipedi e Mustelidi.

Albero filogenetico

Classificazione

Famiglie 
 Famiglia Canidae:
 Genere Atelocynus:
 Atelocynus microtis
 Sottospecie Atelocynus microtis microtis
 Sottospecie Atelocynus microtis sclateri
 Genere Canis:
 Canis adustus
 Sottospecie Canis adustus adustus
 Sottospecie Canis adustus bweha
 Sottospecie Canis adustus grayi
 Sottospecie Canis adustus kaffensis
 Sottospecie Canis adustus lateralis
 Sottospecie Canis adustus notatus
 Canis anthus
 Canis aureus
 Sottospecie Canis aureus algirensis
 Sottospecie Canis aureus aureus
 Sottospecie Canis aureus bea
 Sottospecie Canis aureus cruesemanni
 Sottospecie Canis aureus ecsedensis
 Sottospecie Canis aureus indicus
 Sottospecie Canis aureus moreotica
 Sottospecie Canis aureus naria
 Sottospecie Canis aureus qattarensis
 Sottospecie Canis aureus riparius
 Sottospecie Canis aureus soudanicus
 Sottospecie Canis aureus syriacus
 Canis dirus †
 Canis latrans
 Sottospecie Canis latrans cagottis
 Sottospecie Canis latrans clepticus
 Sottospecie Canis latrans dickeyi
 Sottospecie Canis latrans frustror
 Sottospecie Canis latrans goldmani
 Sottospecie Canis latrans hondurensis
 Sottospecie Canis latrans impavidus
 Sottospecie Canis latrans incolatus
 Sottospecie Canis latrans jamesi
 Sottospecie Canis latrans latrans
 Sottospecie Canis latrans lestes
 Sottospecie Canis latrans mearnsi
 Sottospecie Canis latrans microdon
 Sottospecie Canis latrans ochropus
 Sottospecie Canis latrans peninsulae
 Sottospecie Canis latrans texensis
 Sottospecie Canis latrans thamnos
 Sottospecie Canis latrans umpquensis
 Sottospecie Canis latrans vigilis
 Canis lupaster
 Sottospecie Canis lupaster doederleini
 Sottospecie Canis lupaster lupaster
 Canis lupus
 Sottospecie Canis lupus albus
 Sottospecie Canis lupus alces †
 Sottospecie Canis lupus arabs
 Sottospecie Canis lupus arctos
 Sottospecie Canis lupus baileyi
 Sottospecie Canis lupus beothucus †
 Sottospecie Canis lupus bernardi †
 Sottospecie Canis lupus campestris
 Sottospecie Canis lupus chanco
 Sottospecie Canis lupus columbianus
 Sottospecie Canis lupus crassodon
 Sottospecie Canis lupus dingo
 Sottospecie Canis lupus familiaris
 Sottospecie Canis lupus filchneri
 Sottospecie Canis lupus floridanus †
 Sottospecie Canis lupus fuscus †
 Sottospecie Canis lupus gregoryi †
 Sottospecie Canis lupus griseoalbus †
 Sottospecie Canis lupus hattai †
 Sottospecie Canis lupus hodophilax †
 Sottospecie Canis lupus hudsonicus
 Sottospecie Canis lupus irremotus
 Sottospecie Canis lupus italicus
 Sottospecie Canis lupus labradorius
 Sottospecie Canis lupus ligoni
 Sottospecie Canis lupus lupus
 Sottospecie Canis lupus lycaon
 Sottospecie Canis lupus mackenzii
 Sottospecie Canis lupus manningi
 Sottospecie Canis lupus mogollonensis †
 Sottospecie Canis lupus monstrabilis †
 Sottospecie Canis lupus nubilus
 Sottospecie Canis lupus occidentalis
 Sottospecie Canis lupus orion
 Sottospecie Canis lupus pallipes
 Sottospecie Canis lupus pambasileus
 Sottospecie Canis lupus rufus
 Sottospecie Canis lupus signatus
 Sottospecie Canis lupus tundrarum
 Sottospecie Canis lupus youngi †
 Canis mesomelas
 Sottospecie Canis mesomelas mesomelas
 Sottospecie Canis mesomelas schmidti
 Canis simensis
 Sottospecie Canis simensis citernii
 Sottospecie Canis simensis simensis
 Genere Cerdocyon:
 Cerdocyon thous
 Sottospecie Cerdocyon thous aquilus
 Sottospecie Cerdocyon thous azarae
 Sottospecie Cerdocyon thous entrerianus
 Sottospecie Cerdocyon thous germanus
 Sottospecie Cerdocyon thous soudanicus
 Sottospecie Cerdocyon thous thous
 Genere Chrysocyon:
 Chrysocyon brachyurus
 Genere Cuon:
 Cuon alpinus
 Sottospecie Cuon alpinus adustus
 Sottospecie Cuon alpinus alpinus
 Sottospecie Cuon alpinus fumosus
 Sottospecie Cuon alpinus hesperius
 Sottospecie Cuon alpinus laniger
 Sottospecie Cuon alpinus lepturus
 Sottospecie Cuon alpinus sumatrensis
 Genere Dusicyon:
 Dusicyon australis †
 Genere Lycaon:
 Lycaon pictus
 Sottospecie Lycaon pictus lupinus
 Sottospecie Lycaon pictus manguensis
 Sottospecie Lycaon pictus pictus
 Sottospecie Lycaon pictus sharicus
 Sottospecie Lycaon pictus somalicus
 Genere Nyctereutes:
 Nyctereutes procyonoides
 Sottospecie Nyctereutes procyonoides koreensis
 Sottospecie Nyctereutes procyonoides orestes
 Sottospecie Nyctereutes procyonoides procyonoides
 Sottospecie Nyctereutes procyonoides ussuriensis
 Sottospecie Nyctereutes procyonoides viverrinus
 Genere Otocyon:
 Otocyon megalotis
 Sottospecie Otocyon megalotis canescens
 Sottospecie Otocyon megalotis megalotis
 Genere Pseudalopex:
 Pseudalopex culpaeus
 Pseudalopex fulvipes
 Pseudalopex griseus
 Pseudalopex gymnocercus
 Pseudalopex sechurae
 Pseudalopex vetulus
 Genere Speothos:
 Speothos venaticus
 Sottospecie Speothos venaticus panamensis
 Sottospecie Speothos venaticus venaticus
 Sottospecie Speothos venaticus wingei
 Genere Urocyon:
 Urocyon cinereoargenteus
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus borealis
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus californicus
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus cinereoargenteus
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus costaricensis
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus floridanus
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus fraterculus
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus furvus
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus guatemalae
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus madrensis
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus nigrirostris
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus ocythous
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus orinomus
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus peninsularis
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus scottii
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus townsendi
 Sottospecie Urocyon cinereoargenteus venezuelae
 Urocyon littoralis
 Sottospecie Urocyon littoralis catalinae
 Sottospecie Urocyon littoralis clementae
 Sottospecie Urocyon littoralis dickeyi
 Sottospecie Urocyon littoralis littoralis
 Sottospecie Urocyon littoralis santacruzae
 Sottospecie Urocyon littoralis santarosae
 Urocyon progressus †
 Urocyon sp.
 Genere Vulpes:
 Vulpes bengalensis
 Vulpes cana
 Vulpes chama
 Vulpes corsac
 Sottospecie Vulpes corsac corsac
 Sottospecie Vulpes corsac kalmykorum
 Sottospecie Vulpes corsac turcmenicus
 Vulpes ferrilata
 Vulpes fulvipes
 Vulpes fulvus
 Vulpes lagopus
 Sottospecie Vulpes lagopus beringensis
 Sottospecie Vulpes lagopus fuliginosus
 Sottospecie Vulpes lagopus lagopus
 Sottospecie Vulpes lagopus pribilofensis
 Vulpes macrotis
 Sottospecie Vulpes macrotis macrotis
 Sottospecie Vulpes macrotis mutica
 Sottospecie Vulpes macrotis neomexicanus
 Vulpes muticus
 Vulpes pallida
 Sottospecie Vulpes pallida cyrenaica
 Sottospecie Vulpes pallida edwardsi
 Sottospecie Vulpes pallida harterti
 Sottospecie Vulpes pallida oertzeni
 Sottospecie Vulpes pallida pallida
 Vulpes rueppelli
 Sottospecie Vulpes rueppellii caesia
 Sottospecie Vulpes rueppellii cyrenaica
 Sottospecie Vulpes rueppellii rueppellii
 Sottospecie Vulpes rueppellii sabaea
 Sottospecie Vulpes rueppellii zarudnyi
 Vulpes velox
 Sottospecie Vulpes velox hebes
 Sottospecie Vulpes velox mutica
 Sottospecie Vulpes velox velox
 Vulpes vulpes
 Sottospecie Vulpes vulpes abietorum
 Sottospecie Vulpes vulpes alascensis
 Sottospecie Vulpes vulpes alpherakyi
 Sottospecie Vulpes vulpes anatolica
 Sottospecie Vulpes vulpes arabica
 Sottospecie Vulpes vulpes atlantica
 Sottospecie Vulpes vulpes bangsi
 Sottospecie Vulpes vulpes barbara
 Sottospecie Vulpes vulpes beringiana
 Sottospecie Vulpes vulpes cascadensis
 Sottospecie Vulpes vulpes caucasica
 Sottospecie Vulpes vulpes crucigera
 Sottospecie Vulpes vulpes daurica
 Sottospecie Vulpes vulpes deletrix
 Sottospecie Vulpes vulpes dolichocrania
 Sottospecie Vulpes vulpes dorsalis
 Sottospecie Vulpes vulpes flavescens
 Sottospecie Vulpes vulpes fulvus
 Sottospecie Vulpes vulpes griffithi
 Sottospecie Vulpes vulpes harrimani
 Sottospecie Vulpes vulpes hoole
 Sottospecie Vulpes vulpes ichnusae
 Sottospecie Vulpes vulpes indutus
 Sottospecie Vulpes vulpes jakutensis
 Sottospecie Vulpes vulpes japonica
 Sottospecie Vulpes vulpes karagan
 Sottospecie Vulpes vulpes kenaiensis
 Sottospecie Vulpes vulpes kurdistanica
 Sottospecie Vulpes vulpes macroura
 Sottospecie Vulpes vulpes montana
 Sottospecie Vulpes vulpes necator
 Sottospecie Vulpes vulpes niloticus
 Sottospecie Vulpes vulpes ochroxantha
 Sottospecie Vulpes vulpes palaestina
 Sottospecie Vulpes vulpes peculiosa
 Sottospecie Vulpes vulpes pusilla
 Sottospecie Vulpes vulpes regalis
 Sottospecie Vulpes vulpes rubricosa
 Sottospecie Vulpes vulpes schrencki
 Sottospecie Vulpes vulpes schrenckii
 Sottospecie Vulpes vulpes silacea
 Sottospecie Vulpes vulpes splendidissima
 Sottospecie Vulpes vulpes stepensis
 Sottospecie Vulpes vulpes tobolica
 Sottospecie Vulpes vulpes tschiliensis
 Sottospecie Vulpes vulpes vulpes
 Vulpes zerda
 Superfamiglia Musteloidea:
 Famiglia Ailuridae:
 Genere Ailurus:
 Ailurus fulgens
 Famiglia Mephitidae:
 Genere Conepatus:
 Conepatus chinga
 Conepatus humboldtii
 Conepatus leuconotus
 Conepatus semistriatus
 Genere Mephitis:
 Mephitis macroura
 Mephitis mephitis
 Genere Mydaus:
 Mydaus javanensis
 Mydaus marchei
 Genere Spilogale:
 Spilogale angustifrons
 Spilogale gracilis
 Spilogale putorius
 Spilogale pygmaea
 Famiglia Mustelidae:
Sottofamiglia Lutrinae:
 Genere Aonyx:
 Aonyx capensis
 Aonyx cinerea
 Aonyx congicus
 Genere Enhydra:
 Enhydra lutris
 Genere Hydrictis:
 Hydrictis maculicollis
 Genere Lontra:
 Lontra canadensis
 Lontra felina
 Lontra longicaudis
 Lontra provocax
 Genere Lutra:
 Lutra lutra
 Lutra nippon
 Lutra sumatrana
 Genere Lutrogale:
 Lutrogale perspicillata
 Genere Pteronura:
 Pteronura brasiliensis
 Sottofamiglia Melinae:
 Genere Arctonyx:
 Arctonyx collaris
 Genere Meles:
 Meles meles
 Meles leucurus
 Meles anakuma
 Genere Melogale:
 Melogale everetti
 Melogale moschata
 Melogale orientalis
 Melogale personata
 Genere Mydaus:
 Mydaus javanensis
 Mydaus marchei
 Sottofamiglia Mellivorinae:
 Genere Mellivora:
 Mellivora capensis
 Sottofamiglia Taxideinae:
 Genere Taxidea:
 Taxidea taxus
 Sottofamiglia Mustelinae:
 Genere Eira:
 Eira barbara
 Genere Galictis:
 Galictis cuja
 Galictis vittata
 Genere Gulo:
 Gulo gulo
 Genere Ictonyx:
 Ictonyx libyca
 Ictonyx striatus
 Genere Lyncodon:
 Lyncodon patagonicus
 Genere Martes:
 Martes americana
 Martes flavigula
 Martes foina
 Martes gwatkinsii
 Martes martes
 Martes melampus
 Martes pennanti
 Martes zibellina
 Genere Mustela:
 Mustela africana
 Mustela altaica
 Mustela erminea
 Mustela eversmannii
 Mustela felipei
 Mustela frenata
 Mustela kathiah
 Mustela lutreola
 Mustela lutreolina
 Mustela nigripes
 Mustela nivalis
 Mustela nudipes
 Mustela putorius
 Mustela putorius furo
 Mustela sibirica
 Mustela strigidorsa
 Genere Neovison:
 Neovison vison
 Neovison macrodon †
 Genere Poecilogale:
 Poecilogale albinucha
 Genere Vormela:
 Vormela peregusna
 Genere Brachypsalis †
 Genere Chamitataxus †
 Genere Cyrnaonyx †
 Genere Ekorus †
 Genere Megalictis †
 Genere Oligobunis †
 Genere Potamotherium †
 Genere Sthenictis †
 Genere Teruelictis †
 Famiglia Procyonidae:
 Sottofamiglia Procyoninae:
 Tribù Procyonini:
 Sottotribù Procyonina:
 Genere Procyon:
 Procyon cancrivorus
 Procyon lotor
 Procyon pygmaeus
 Sottotribù Nasuina:
 Genere Nasua:
 Nasua narica
 Nasua nasua
 Genere Nasuella:
 Nasuella olivacea
 Tribù Bassariscini:
 Genere Bassariscus:
 Bassariscus astutus
 Bassariscus sumichrasti
 Sottofamiglia Potosinae:
 Genere Potos:
 Potos flavus
 Genere Bassaricyon:
 Bassaricyon alleni
 Bassaricyon beddardi
 Bassaricyon gabbii
 Bassaricyon lasius
 Bassaricyon pauli
 Bassaricyon neblina
 Superfamiglia Pinnipedia:
 Famiglia Enaliarctidae †
 Famiglia Odobenidae:
 Genere Odobenus:
 Odobenus rosmarus
 Sottospecie Odobenus rosmarus rosmarus
 Sottospecie Odobenus rosmarus divergens
 Sottospecie Odobenus rosmarus laptevi
 Sottofamiglia Desmatophocinae:
 Genere Desmatophoca
 Desmatophoca brachycephala
 Desmatophoca oregonensis
 Genere Imagotaria:
 Imagotaria downsi †
 Famiglia Otariidae:
 Genere Arctocephalus:
 Arctocephalus gazella
 Arctocephalus townsendi
 Arctocephalus philippii
 Arctocephalus galapagoensis
 Arctocephalus pusillus
 Arctocephalus forsteri
 Arctocephalus tropicalis
 Arctocephalus australis
 Genere Callorhinus:
 Callorhinus ursinus
 Genere Eumetopias
 Eumetopias jubatus
 Genere Neophoca:
 Neophoca cinerea
 Genere Otaria:
 Otaria flavescens
 Genere Phocarctos:
 Phocarctos hookeri
 Genere Zalophus:
 Zalophus californianus
 Zalophus japonicus †
 Zalophus wollebaeki
 Famiglia Phocidae:
 Sottofamiglia Monachinae:
 Tribù Monachini:
 Monachopsis †
 Pristiphoca †
 Properiptychus †
 Messiphoca †
 Mesotaria †
 Callophoca †
 Pliophoca †
 Pontophoca †
 Monachus monachus
 Neomonachus schauinslandi
 Neomonachus tropicalis (†?)
 Tribù Miroungini
 Mirounga angustirostris
 Mirounga leonina
 Tribù Lobodontini
 Monotherium wymani †
 Ommatophoca rossii
 Lobodon carcinophagus
 Leptonychotes weddellii
 Acrophoca longirostris †
 Piscophoca pacifica †
 Homiphoca capensis †
 Sottofamiglia Phocinae:
 Kawas benegasorum †
 Leptophoca lenis †
 Preapusa †
 Cryptophoca †
 Erignathus barbatus
 Cystophora cristata
 Tribù Phocini
 Phoca vitulina
 Phoca largha
 Pusa hispida
 Pusa sibirica
 Pusa caspica
 Pagophilus groenlandicus
 Histriophoca fasciata
 Phocanella †
 Platyphoca †
 Gryphoca †
 Halichoerus grypus
 Famiglia Ursidae:
 Sottofamiglia Ailuropodinae:
 Genere Ailurarctos:
 Ailurarctos lufengensis †
 Ailurarctos yuanmouenensis †
 Genere Ailuropoda:
 Ailuropoda baconi †
 Ailuropoda fovealis †
 Ailuropoda melanoleuca
 Ailuropoda melanoleuca melanoleuca
 'Ailuropoda melanoleuca qinlingensis
 Ailuropoda microta
 Ailuropoda wulingshanensis
 Genere Kretzoiarctos:
 Sottofamiglia Tremarctinae:
 Genere Plionarctos:
 Plionarctos edensis †
 Plionarctos harroldorum †
 Genere Tremarctos:
 Tremarctos ornatus
 Tremarctos floridanus †
 Genere Arctodus:
 Arctodus simus †
 Arctodus pristinus †
 Genere Arctotherium:
 Arctotherium angustidens †
 Arctotherium bonariense †
 Arctotherium brasilense †
 Arctotherium latidens †
 Arctotherium tarijense †
 Arctotherium vetustum †
 Arctotherium wingei †
 Sottofamiglia Ursinae:
 Genere Ursavus:
 Ursavus brevirhinus †
 Ursavus depereti †
 Ursavus elmensis †
 Ursavus pawniensis †
 Ursavus primaevus †
 Ursavus tedfordi †
 Genere Indarctos:
 Indarctos anthraciti †
 Indarctos arctoides †
 Indarctos atticus †
 Indarctos nevadensis †
 Indarctos oregonensis †
 Indarctos salmontanus †
 Indarctos vireti †
 Indarctos zdanskyi †
 Genere Agriotherium:
 Agriotherium inexpetans †
 Agriotherium schneideri †
 Agriotherium sivalensis †
 Genere Melursus:
 Melursus ursinus
 Melursus ursinus inornatus
 Melursus ursinus ursinus
 Helarctos malayanus
 Helarctos malayanus malayanus
 Helarctos malayanus euryspilus
 Genere Ursus:
 Ursus abstrusus †
 Ursus rossicus †
 Ursus sackdillingensis †
 Ursus minimus †
 Ursus thibetanus
 Ursus thibetanus formosanus
 Ursus thibetanus gedrosianus
 Ursus thibetanus japonicus
 Ursus thibetanus laniger
 Ursus thibetanus mupinensis
 Ursus thibetanus thibetanus
 Ursus thibetanus ussuricus
 Ursus americanus
 Ursus americanus altifrontalis
 Ursus americanus amblyceps
 Ursus americanus americanus
 Ursus americanus californiensis
 Ursus americanus carlottae
 Ursus americanus cinnamomum
 Ursus americanus emmonsii
 Ursus americanus eremicus
 Ursus americanus floridanus
 Ursus americanus hamiltoni
 Ursus americanus kermodei
 Ursus americanus luteolus
 Ursus americanus machetes
 Ursus americanus perniger
 Ursus americanus pugnax
 Ursus americanus vancouveri
 Ursus etruscus †
 Ursus arctos
 Ursus arctos alascensis
 Ursus arctos arctos
 Ursus arctos beringianus
 Ursus arctos californicus †
 Ursus arctos crowtheri †
 Ursus arctos dalli †
 Ursus arctos gobiensis
 Ursus arctos horribilis
 Ursus arctos isabellinus
 Ursus arctos lasiotus
 Ursus arctos meridionalis
 Ursus arctos middendorffi
 Ursus arctos nelsoni †
 Ursus arctos piscator (†?)
 Ursus arctos pruinosus
 Ursus arctos stikeenensis
 Ursus arctos syriacus
 Ursus arctos yesoensis
 Ursus maritimus
 Ursus maritimus maritimus
 Ursus maritimus marinus
 Ursus savini †
 Ursus deningeri †
 Ursus spelaeus †
 Ursus inopinatus †
 Genere Kolponomos:
 Kolponomos clallamensis †
 Kolponomos newporten †

Famiglie estinte 
 Famiglia Amphicyonidae:
 Sottofamiglia Amphicyoninae:
 Genere Amphicyon:
 Amphicyon major †
 Amphicyon giganteus †
 Amphicyon laugnacensis †
 Amphicyon galushai †
 Amphicyon frendens †
 Amphicyon ingens †
 Amphicyon longiramus †
 Amphicyon palaeindicus †
 Amphicyon lyddekeri †
 Genere Cynelos:
 Cynelos caroniavorus †
 Cynelos euryodon †
 Cynelos idoneus †
 Cynelos lemanensis †
 Cynelos macrodon †
 Cynelos sinapius †
 Genere Ischyrocyon:
 Ischyrocyon hyaenodus †
 Genere Magericyon:
 Magericyon anceps †
 Magericyon castellanus †
 Genere Pliocyon:
 Pliocyon medius †
 Pliocyon ossifragus †
 Pliocyon robustus †
 Genere Pseudocyon:
 Pseudocyon sansaniensis †
 Pseudocyon steinheimensis †
 Pseudocyon styriacus †
 Genere Ysengrinia:
 Ysengrinia americana †
 Ysengrinia depereti †
 Ysengrinia gerandiana †
 Ysengrinia tolosana †
 Ysengrinia valentiniana †
 Ysengrinia ginsburgi †
 Tribù Thaumastocyonini †
 Sottofamiglia Daphoeninae:
 Genere Adilophontes:
 Adilophontes brachykolos †
 Genere Brachyrhyncocyon:
 Brachyrhyncocyon dodgei †
 Brachyrhyncocyon intermedius †
 Brachyrhyncocyon montanus †
 Genere Daphoenictis:
 Daphoenictis tedfordi †
 Genere Daphoenodon:
 Daphoenodon falkenbachi †
 Daphoenodon notionastes
 Daphoenodon robustum †
 Daphoenodon skinneri †
 Daphoenodon superbus †
 Genere Daphoenus:
 Daphoenus hartshorianus †
 Daphoenus lambei †
 Daphoenus ruber †
 Daphoenus socialis †
 Daphoenus transversus †
 Daphoenus vetus †
 Genere Paradaphoenus:
 Paradaphoenus cuspigerus †
 Paradaphoenus minimus †
 Paradaphoenus tooheyi †
 Sottofamiglia Temnocyoninae:
 Genere Temnocyon:
 Temnocyon percussor †
 Temnocyon venator †
 Genere Mammacyon:
 Mammacyon obtusidens †
 Mammacyon ferocior †
 Famiglia Hemicyonidae:
 Genere Adelpharctos †
 Genere Cephalogale:
 Cephalogale shareri †
 Cephalogale gergoviensis †
 Cephalogale ginesticus †
 Cephalogale geoffroyi †
 Genere Cyonarctos †
 Genere Dinocyon:
 Dinocyon aurelianensis †
 Dinocyon sansaniensis †
 Dinocyon thenardi †
 Genere Filholictis †
 Genere Hemicyon:
 Hemicyon barbouri †
 Hemicyon californicus †
 Hemicyon cf. stehlini †
 Hemicyon gargan †
 Hemicyon goeriachensis †
 Hemicyon hareni †
 Hemicyon sansaniensis †
 Hemicyon mayorali †
 Hemicyon stehlini †
 Hemicyon teilhardi †
 Hemicyon ursinus †
 Hemicyon youngi †
 Genere Phoberocyon:
 Phobeorocyon hispanicus †
 Phoberocyon dehmi †
 Phoberocyon aurelianensis †
 Phoberocyon youngi †
 Phoberocyon johnhenryi †
 Phoberocyon huerzeleri †
 Genere Phoberogale:
 Phoberogale bugtiensis †
 Phoberogale shareri †
 Genere Plithocyon:
 Plithocyon antunesi †
 Plithocyon armagnacensis †
 Plithocyon barstowensis †
 Plithocyon bruneti †
 Plithocyon conquense †
 Plithocyon ursinus †
 Genere Zaragocyon:
 Zaragocyon daamsi †

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Taxa classificati da Miklós Kretzoi

Carnivori